Фе́ди́на () — фамилия; женская форма фамилии  с ударением на первом слоге либо унисекс-фамилия с ударением на втором слоге. Известные носители:
 Федина, Марта Вадимовна (род. 2002) — украинская пловчиха.
 Федина, София Романовна (род. 1984) — украинская певица и телеведущая, политик, общественный деятель.